Verifica – sinonimo di compito in classe.
 Verifica e validazione  –  in ingegneria e nei sistemi di gestione della qualità è l'atto di revisionare, esaminare, collaudare al fine di stabilire e documentare che il prodotto, servizio o sistema soddisfi standard di regolamento o tecnici
 Verifica – una delle fasi del processo di dimensionamento
 Verifica – una delle fasi del collaudo del software

Altri progetti